Miekojärvi kan avse:
Miekojärvi, Norrbotten,  sjö i Överkalix kommun och Övertorneå kommun i Norrbotten,  (17,5 km²)
Miekojärvi, finska Lappland, sjö i Övertorneå kommun och Pello kommun i Lappland, Finland,

Finland
 Miekojärvi (sjö i Finland)

Anmärkningar